Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2016—2017 — 32-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіоном вчетверте стала Ла Фіоріта.

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

Позначення:

Результати матчів

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 квітня 2017

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 травня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|5 травня 2017

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|6 травня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 травня 2017

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 травня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 травня 2017

|}

Півфінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 травня 2017

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 травня 2017

|}

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2016—2017
Сан-Марино
Сан-Марино